Бори́с Никола́евич Пинигин (15 марта 1923, Ишим, Тюменская губерния, СССР — 14 августа 2005, Россия) — советский и российский учёный, педагог, кандидат технических наук (1953), профессор (1980). Заслуженный изобретатель Российской Федерации (1998).

Биография 
Родился 15 марта 1923 года в Ишиме Тюменской губернии. С июля 1941 по октябрь 1944 года работал токарем-универсалом на Челябинском тракторном заводе, стахановец-двухсотник (вырабатывал 200%-й план). После тяжёлой болезни в 1942 году получил инвалидность 2 группы, но продолжил работать на заводе.

Поступил на специальность «Тракторостроение» в Челябинский механико-машиностроительный институт, окончив его с отличием в 1948 году, после чего поступил в аспирантуру и в 1953 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование работы соединительных муфт тракторов СХТЗ, СТЗ-НАТИ, У-2, ДТ-54 пружинной муфты при несоосностях валов».

С 1951 года занимался преподавательской работой в Челябинском политехническом институте (ЧПИ): сначала в должности ассистента, с 1955 года — доцента, с 1980 — профессора кафедры автомобилей ЧПИ. С 1957 по 1961 год занимал должность сначала заместителя декана по учебной работе, а затем декана автотракторного факультета; с 1965 года — заместитель заведующего кафедрой автомобилей и тракторов по заочному образованию при ЧТЗ.

Научная деятельность 
Разработал ряд стендов и устройств для исследования тягово-сцепных свойств трактора и его моделей, оригинальных ходовых систем гусеничных тракторов, защищенных десятками авторских свидетельств и патентов РФ на изобретения.

Автор более 280 печатных работ в области теории и практики тракторостроения. Имел 79 авторских свидетельств на изобретения (часть в соавторстве со студентами), 6 свидетельств на полезную модель и 16 патентов РФ, 24 из которых были внедрены в производство и учебный процесс. Член-корреспондент Международной академии информатизации (1995), действительный член Международной академии авторов научных открытий и изобретений (1998).

Научный руководитель 4 кандидатов наук.

Признание и награды 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 три юбилейные медали;
 Бронзовая медаль ВДНХ СССР (1976);
 2 знака Минвуза СССР «За отличные успехи в работе»;
 Нагрудный знак «Изобретатель СССР»;
 Нагрудный знак «Отличник изобретательства и рационализации»;
 Лауреат премии Минвуза СССР (1978);
 Лауреат премии Ленинского комсомола (1983);
 Лауреат премии Государственного комитета образования СССР 1 степени (1991);
 Лауреат Всесоюзного смотра студенческих КБ (1979);
 Заслуженный изобретатель Российской Федерации (1998);
 Внесён в «Золотую книгу почетных авторов информационных изданий Челябинского ЦНТИ» (1998);
 Внесён в «Книгу Почёта» автотракторного факультета;
 Имя профессора присвоено лаборатории «Моделирование».

Примечания

Литература 
 Пинигин, Б. Три кита моей жизни // «Мы — с Автотракторного факультета…» : люди и техника в современной истории : к 65-летию Автотракторного факультета Южно-Уральского государственного университета. — Челябинск, 2008. — С. 41-44.
 Ерошкин, А. С. Пинигин Борис Николаевич // Челябинск : энциклопедия / сост. В. С. Боже, В. А. Черноземцев. — Изд. испр. и доп. — Челябинск, 2001. — С. 648.
 Ерошкин, А. С. Пинигин Борис Николаевич // Челябинская область : энциклопедия в 7 т. — Т. 5 : П — Се / ред.-издат. совет : П. И. Сумин (пред.) и др. ; редкол. : К. Н. Бочкарев (пред.) и др. — Челябинск, 2008. — С. 180—181.
 Пинигин Борис Николаевич // Автотракторный факультет : энциклопедия : к 70-летию факультета / авт.-сост. : В. А. Путин и др. ; редкол. : В. Н. Бондарь и др. ; Юж.-Урал. гос. ун-т. — Челябинск, 2013. — С. 271.
 Пинигин Борис Николаевич // «Из одного металла льют…» : политехники на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. / сост. Н. Д. Кузьмина, В. Б. Феркель. — Челябинск, 2008. — С. 326—329.
 Пинигин Борис Николаевич // Инженеры Урала : энциклопедия Т. 2 редкол. : Н. И. Данилов (гл. ред.) и др. ; Рос. инженер. акад., Урал. отд-ние. — Екатеринбург, 2007. — С. 560—561.
 Пинигин Борис Николаевич // Новиков С. Г. Портрет интеллекта. Южно-Уральский государственный университет : фотоальбом. — СПб., 2003. — С. 91.
 Пинигин Борис Николаевич // Ученые Южно-Уральского государственного университета / сост. С. В. Тулинский. — Челябинск, 1998. — С. 24.

Ссылки 
 Некоторые работы на оф. сайте РГБ 
 Статья «ПИНИГИН Борис Николаевич» в энциклопедии «ЧЕЛЯБИНСК» 

Выпускники Южно-Уральского государственного университета
Преподаватели Южно-Уральского государственного университета
Инженеры СССР
Инженеры России